Wickeln steht für:
 Wickeln (Kind), eine Pflegepraxis für Babys
 Wickeln (Kochen), eine Zubereitungsart in der Küche
 das Anlegen von Stoffwindeln, siehe Windel
 das bahnförmige Einpacken eines Objektes, siehe Wickel
 das Herstellen einer Drahtwicklung, siehe Spulenwickeltechnik
 das Erstellen einer Wickelverbindung
 ein Biegeverfahren, siehe Wickeln (Verfahren)

Siehe auch: